Најлс има више значења:
 Најлс (Мичиген)
 Најлс (Илиноис)
 Најлс (Охајо)